Montorso (in sloveno Medvedje Brdo) è un centro abitato della Slovenia, frazione del comune di Longatico, posto ad un'altitudine di 806 m s.l.m..

A Montorso vi è una chiesa dedicata a Santa Caterina di Alessandria.

Storia 
Dal 1920 al 1941 il confine tra Italia e Jugoslavia passava sul passo di Trata, immediatamente ad est del paese, lasciandolo in territorio italiano (in provincia di Gorizia).
Nel 1947 entrò a far parte della Jugoslavia.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Insediamenti di Longatico